Dodge kan syfta på

 Dodge – ett amerikanskt bilmärke grundat som Dodge Brothers, Inc. den 18 juli 1914
 Dodge (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Mount Dodge, Antarktis,

Kanada
 Mount Dodge, Kanada

USA 

 Dodge, Oklahoma, Delaware County, 
 Dodge, Nebraska, ort, Dodge County, 
 Dodge (flygplats), New York, Chemung County, 
 Dodge, Wisconsin, Trempealeau County,

Se även 
 Dodge City
 Fort Dodge
 Fort Dodge (Kansas)
 Dodge County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar